Je více osob jménem Domoslav:

 Domoslav (kníže) – kníže Nitranského knížectví v letech 1042 a 1046–1048.
 Domoslav (básník) – středověký dominikánský mnich a básník.